Tatariska är ett nordvästligt turkspråk som talas av omkring 8 miljoner människor. Det är officiellt språk i den autonoma republiken Tatarstan i Ryssland. Tatariska är inte att förväxlas med krimtatariska, som är ett sydvästligt turkspråk.

Ortografi

Före 1928 

Före 1928 skrevs tatariska med en variant av den arabiska skriften (İske imlâ till 1920, Yaña imlâ 1920–1928).

1928–1940 

I Sovjetunionen skrevs tatariska med en latinsk ortografi kallad jaŋalif ('nytt alfabet').

1940–2000 

1939 beslöt den stalinistiska administrationen att det latinska alfabetet var en symbol för fienden och att det kyrilliska skulle införas för alla språk inom Sovjetunionen.

Efter 2000 
  
2002 beslutade det tatarstanska parlamentet om att återgå till en latinsk ortografi kallad zamanälif ('modernt alfabet'). Denna planeras vara färdig 2011 såvida den inte stoppas av lagliga hinder. År 2002 ogiltigförklarades den av den Ryska federationen och en lag stiftades som förbjöd användningen av andra alfabet än det kyrilliska. Lagen har kritiserats av både det tatarstanska parlamentet och av människorättsorganisationer.

Mellan år 2000 och 2002 användes bokstäverna ə, ɵ och ŋ istället för ä, ö och ñ och bokstaven í saknades.

Vetenskaplig och pedagogisk litteratur 
Gabdulchaj Achatov. Lexikologi Tatariska. - Kazan, 1995, .

Turkspråk
Språk i Ryssland